Mit Fiescherhorn werden mehrere benachbarte Gipfel in den Berner Alpen bezeichnet:

Grosses Fiescherhorn 
Hinteres Fiescherhorn
Kleines Fiescherhorn (auch Ochs)

tr:Fiescherhorn